Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 157-es, továbbá 157A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 157-es busz (Budapest)
 157A busz (Budapest)